Села:
 Кавунівка — Запорізька область, Михайлівський район
 Кавунівка — Черкаська область, Шполянський район